Chernykh steht für:

 (2325) Chernykh, Asteroid
 74P/Smirnova-Chernykh, Komet

Siehe auch:
 Tschernich
 Tschernych